Сезон 1959 стал для ЦСК МО 20-м в чемпионате СССР по футболу. Перед началом этого сезона, команду было решено обновить. Из московского «Динамо» перешли нападающий Алексей Мамыкин, полузащитник Евгений Журавлёв; из московского "Локомотива" перешел Юрий Алёшин и др. Перестройка игры шла мучительно долго и реальных плодов не принесла. Оптимальный состав в течение сезона так и не был определен. Как итог - худшее выступление "армейцев" за последние годы" - 9-е место.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/16 финала 

Матч 1/8 финала прошел в 1960 году.

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры 

ЦСК МО Москва
1959